Лапи́фы (, букв. «хвастуны») — полумифическое-полуисторическое племя, многочисленные представители которого встречаются в разных мифах, а также в «Илиаде».

Лапифы жили в северной части Фессалии, а также на Пелионе, откуда были прогнаны кентавры, Оссе, Пинде (в ущелье которого наяда Креуса с богом реки Пенеем произвела на свет Гипсея, царя лапифов), в долине Пенея, окрестностях Олимпа и т. д. Вне Фессалии с именем лапифов связаны города и области: Олен, Элида (куда переселился Форбант (сын Лапифа)), Книд, Родос, Феней, Малея. Связь этого племени с географическими именами, а также широкое его распространение указывают на то, что лапифы были не просто великанами, произведёнными народной фантазией, но отчасти историческим племенем, игравшим значительную роль в росте ранней эллинской культуры. В историческое время Кипселиды в Коринфе и Пирифоиды в Аттике вели своё происхождение от эпонимов-родоначальников из лапифского племени.

Происхождение лапифов и их правители 
О происхождении лапифов и их царях повествует Диодор Сицилийский, пересказывая древние мифы: от Океана и Тефии родился Пеней, от Пенея и нимфы Креусы были рождены Гипсей и Стилба, а Стилба от Аполлона  родила Лапифа и Кентавра.

Лапиф поселился у реки в Фессалии, названной в честь Пенея, где стал царём и женился на Орсиноме, от которой у него было два сына — Форбант и Перифант, унаследовавшие власть в этих краях.
Вся совокупность народов, живших на подвластной им территории, стала называться лапифами.

Сын Лапифа Форбант перебрался в Олен, откуда его призвал на помощь опасавшийся могущества Пелопа царь Элеи Эпей, сын Эндимиона, внук Аэтлия,  который и передал ему царскую власть над Элидой. Эту власть над Элидой позднее унаследовали Эгей и Актор.

От Перифанта и Астиагийи дочери Гипсея родился Антион (старший из восьми сыновей). Антион женился на Перимеле.
От этого брака произошёл Иксион (который, совокупившись с облаком в образе Геры, породил человеко-природных кентавров).

Цари лапифов 
столицы Гиртон(а) и Ларис(с)а
 Гипсей, сын Пенея
 Лапиф, сын Аполлона
 Флегий, сын Ареса
 Иксион, сын Антиона или Флегия
 Пирифой, сын Иксиона, совместно с Элатом
 Кеней, сын Элата
 Корон, сын Кенея
 Полипет, сын Пирифоя, совместно с Леонтеем, сыном Корона
царство лапифов разрушено войсками Эгимия, царя дорийцев, и Гераклом

Война лапифов с кентаврами 
[[Файл:Piero di Cosimo 015.jpg|thumb|center|800px|<center>Битва кентавров и лапифов, картина Пьеро ди Козимо]]

Согласно Диодору, война была спровоцирована тем, что кентавры, будучи родственниками Пирифоя, предъявили претензии на часть его владений, но Пирифой отказался с ними поделиться.
После этого конфликт был улажен, однако поведение пьяных кентавров на свадьбе Пирифоя и Гипподамии привело к возобновлению войны.
Лапифы и Тесей, присутствующий на свадьбе, убили большую часть кентавров, «а прочих изгнали из ».
Однако вскоре кентавры собрались с силами и напали на лапифов, разгромив их и вынудив бежать в Фолою (гора в Аркадии), а затем, когда кентавры захватили и её, лапифы были вынуждены бежать на полуостров Малею и обосноваться там.

Павел Орозий, со ссылкой на Палефата, отождествляет кентавров с фессалийцами, так же как и Палефат, не считая их кентаврами.
Палефат описывает конфликт, случившийся на свадьбе Пирифоя и Гипподамии между кентаврами и лапифами, следующим образом:
И вот, когда однажды лапифы позвали кентавров на пир, те, опьянев, хватают их жен, заставляют их сесть на коней и мчатся вместе с ними к себе домой. Затем кентавры, нападая на лапифов, стали вести с ними войну; спускаясь ночью в долину, они устраивали им засады; с наступлением дня, похитив, что можно, и предав огню остальное, кентавры убегали в горы. Когда они таким образом отступали, то смотревшим на них издали представлялось со спины, что это лошадь, за исключением головы, а остальным — что это люди, кроме ног. Видя эту необычную картину, люди говорили: «Нападают на нас кентавры из Тучи». От этого их вида и такой истории невероятным образом сочинили миф, что из тучи на горе родилось существо, в котором соединились конь и человек.

 Известные представители лапифов 
Из отдельных лапифов особенно выдающуюся роль играют в мифологических сказаниях:
 Пирифой, на свадьбе которого кентавр Эвритион, опьяненный вином, задумал посягнуть на честь невесты, Гипподамии (происшедшая вследствие того битва прекрасно описана у Овидия («Метаморфозы», XII, 210 и сл.); греческие художники часто изображали её в своих произведениях, стараясь выразить этим идею победы греческой культуры над грубым варварством);
 Иксион, которого Зевс привязал в царстве Аида к колесу, обвитому змеями, за то, что он дерзнул распространить слух о связи своей с Герой;
 Кеней, участвовавший в калидонской охоте и походе аргонавтов;
 Лапиф, сын Аполлона и Стильбы (в ранних сказаниях его имя не упоминается, на основании чего можно заключить, что он был эпонимом позднейших мифов);
 Мопс, участвовавший в калидонской охоте и походе аргонавтов;
 Полипет, сын Пирифоя, который повёл лапифов под Трою.

 Лапифы в литературе 

Что за огромные ясени мечет Моних по лапифам

 Примечания 

 Литература 
 Палефат. 
 Орозий. 
 Диодор Сицилийский''.

Ссылки 

Народы в греческой мифологии
Мифы Фессалии